Die Saison 2015/16 der Oberliga Niederrhein war die 60. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niederrhein und die vierte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Der erste Spieltag begann am 15. August 2015 mit der Partie zwischen dem TV Jahn Hiesfeld und dem KFC Uerdingen 05. Die Saison endete am 5. Juni 2016.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2015/16 qualifizierten sich folgende Mannschaften:

 der Absteiger aus der Regionalliga West 2014/15:
 KFC Uerdingen 05
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein 2014/15:
 Wuppertaler SV
 Ratingen 04/19
 SV Hönnepel-Niedermörmter
 TV Jahn Hiesfeld
 VfR Fischeln
 MSV Duisburg II
 1. FC Bocholt
 TuRU Düsseldorf
 Rot-Weiß Oberhausen II
 VfB 03 Hilden
 Schwarz-Weiß Essen
 TSV Meerbusch
 SC Kapellen-Erft
 die Meister der drei Staffeln der Landesliga Niederrhein 2014/15:
 Staffel 1: TV Kalkum-Wittlaer
 Staffel 2: 1. FC Mönchengladbach
 Staffel 3: SpVg Schonnebeck
 der Sieger der Entscheidungsrunde zwischen den Tabellenzweiten der drei Staffeln der Landesliga Niederrhein 2014/15:
 SC Düsseldorf-West

Der TSV Meerbusch ist der Nachfolgeverein von TuS Bösinghoven, welcher zu Saisonbeginn am 1. Juli 2015 mit dem ASV Lank fusionierte.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste  

Quelle:

Aufstiegsspiele zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die zwei Vizemeister der beiden Landesligen aus. Dabei trafen der 1. FC Kleve und der Cronenberger SC in Hin- und Rückspielen aufeinander. Der Sieger des Duells stieg in die Oberliga auf.

|}

Einzelnachweise 

2016
Oberliga Niederrhein 2015/16